Бейпазары (до 16 века Лагания) —  ильче, Анкара, Турция. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен в 98 км западнее столицы страны Анкары, на высоте 700 м от уровня моря.

История 
На землях Бейпазары жили многие древние цивилизации. Хотя нет четкой информации о времени основания, есть находки, показывающие, что история поселения восходит к древним временам. По этой причине история, накопленная на землях Бейпазары, над которыми проходили различные владения, несет в себе следы различных культур. Историческое значение Бейпазары, о котором не смог не упомянуть в «Сейахат имени» Эвлия Челеби, было обусловлено этими различиями.

Известно, что хетты, фригийцы, галаты, римляне, византийцы, анатолийские сельджуки и османы доминировали на землях Бейпазары.

В период сельджуков Бейпазары стал важным торговым центром на дороге Стамбул — Багдад. Бейпазары был переведен в Худавендигар (Бурса) Санджак с завоеванием Орхан-беем Анкары и перешел под власть Османской империи.

В римский период область под названием «Лагания» стала епископальным центром в этом регионе. Это название, что означает «Скальный пик», позже было изменено на «Лагания Анастасиаполис» с визитом в регион императора Анастасия (491—518 гг. Н.э.).

При господстве турок в Анатолии Бейпазары стал родиной туркменских племен. Самым важным из этих племен является Кайы Бою. Сельджукский султанат предоставил им место под общежитие, и они сначала поселились вокруг Анкары под управлением Гази Гюндюзалпа. Могила Гази Гюндюзалпа, деда Османа-бея, основателя Османской империи, находится в деревне Хиркатепе в Бейпазары.

С 2020 года — входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектура 
Бейпазары славится своими особняками. Особняки обычно были двух или трехэтажными. Первые этажи этих домов были построены из камня, а верхние этажи были построены с использованием системы заполнения из дерева или сырцового кирпича внутри деревянного каркаса.

Характерные черты домов с садами, также известные как «çantı», «guşgana» — это небольшая часть, расположенная на вершине типичных домов Бейпазары. Хотя этот раздел кажется, что строительство было прервано, на самом деле он был специально структурирован таким образом. Жители Бейпазара предпочли такую структуру, учитывая возможность расширения дома, когда их семьи расширились, и получение выгоды от сушки или сохранения пищи. Гушганы летом жаркие; зимние предметы первой необходимости сушат, а когда наступает зима, они хранятся в этой холодной в те месяцы части.

Двери, окна и ящики в соседних домах обращены друг к другу. Этот переплетенный стиль поселения указывает на искренность общественной жизни и отношений. Вход в дома, расположенные на склонах и без огорода, осуществляется прямо с улицы. В домах с небольшими садами главный вход и вход в сад устроены соединением с улицей. У подъезда домов находятся подвалы с железными дверями, которые используются для защиты ценных вещей от пожаров и мародеров. На первом этаже в каменистой земле обычно есть очаг и корыто, открывающееся небольшими окнами.

Этот этаж связан с верхними этажами, которые являются основными жилыми помещениями, лестницей, первые несколько ступенек которой деревянные. В начале лестницы, которая обеспечивает доступ между этажами, есть крышки, закрывающие секции, называемые мамрак, и используемые в качестве хранилищ. Вокруг диванной части расположены кухня и туалет. Залы освещаются большими или арочными окнами.

В домах Бейпазары есть вращающиеся шкафы, которые обеспечивают горизонтальное и вертикальное обслуживание между этажами и секциями. Крыши домов обычно изготавливают из черепицы в турецком стиле. В последнее время при капитальном ремонте с целью ремонта появляются и кровли, покрытые листовым материалом, учитывая его простоту применения и дешевизну.

Тот факт, что сады почти прилегают к соседним домам, также говорит о чувстве доверия среди людей.

Некоторые особняки Бейпазары были преобразованы в рестораны или пансионаты. В домах меньшего размера также есть магазины.

Ремесла 
Жители Бейпазары, которые годами работали с серебром, медью, железом, кожей и шелком, продолжают зарабатывать на жизнь этим искусством. Изделия ручной работы, которые являются частью повседневной жизни, обрабатываются не только для привлечения туристов; Он также является источником дохода, поскольку отвечает потребностям местного населения.

 Филигрань

Это искусство, которое было принесено в Бейпазары через Ахи, — очень старое занятие для жителей Бейпазара. Эта техника, при которой серебро обрабатывается и превращается в тонкую проволоку, называется телкари. Ювелирные изделия и аксессуары, такие как ремни, ожерелья, браслеты, серьги, булавки и головные уборы, изготавливаются с филигранной обработкой.

 Ткачество

На ткацких станках ткут ткани из волос и шьют одежду, такую как шальвар и жилет, которые можно носить зимой.

В Бейпазары «шелковые боры» имеют большое значение, поскольку это ткачество, свойственное региону. Bürgü — это тип покрывала, которое женщины используют для прикрытия, и с древних времен он был незаменимым продуктом ткачества.

 Изготовление обуви

Кожаные туфли с короткими манжетами привлекают в Бейпазары большое внимание.

 Ремесла

Самый распространенный и известный местный тип одежды в районе Бейпазары, вышитая одежда «биндаллы» украшена различными узорами. Это драгоценное платье, которое достается каждой юной девушке от матери, завершает кисея, расшитая крохотными чехлами.

 Кованый медник

Его широко исполняют в Бейпазары. Это искусство — процесс забивания медной шахты и превращения её в различные предметы, обычно используемые на кухне. Это считается самым передовым искусством в районе. Рудник, выкованный молотком и наковальней руками медных мастеров; Он по-прежнему сохраняет свое место в общественной жизни с такими предметами, как кастрюли, сковороды, котлы, кувшины, банки и мундштуки.

 Кузнечное дело

Искусство, которое практикуется уже 70 лет, продолжает свое существование в районе, хотя и не так сильно, как раньше.

 Изготовление седел

Изготовление седел — это искусство, которым до сих пор занимаются в Бейпазары, который является одним из редких мест, где эта профессия была реализована в текущем веке. Неудивительно, что в Бейпазары, который находился на караванном пути, развито седельное дело.

 Шорно-седельные изделия

Это искусство, возникшее в связи с потребностями конных экипажей, широко использовавшихся на транспорте в древние времена, осуществляется путем обработки изделий из кожи и кожи. Его хозяина называют шорником. Это ремонт и производство кожаных деталей конских костюмов, автомобильных упряжек, седел и седел. Эта профессия, которая сохранилась до сих пор в Бейпазары, имеет большое значение для турок.

Долина Инёзю 

Обе стороны долины на севере Бейпазары возвышаются в виде елочки. В долине, образовавшейся в результате истирания ручья Инёзю, есть множество пещер, высеченных в скалах. Считается, что эти пещеры были кенотафами и встроенными в скалы церквями, относящимися к ранней Византии, где раньше проводились религиозные церемонии. Существуют различные указания на то, что эти пещеры использовались теми, кто жил в тот период, и где хранились их украшения. Однако точных данных получить не удалось, так как археологические исследования не проводились.

Долина охраняется как природный и археологический объект в рамках Закона о защите культурных и природных ценностей № 2863.

Местная еда и десерты 
Продукты готовятся в каменных печах, а глиняные запеканки, давшие название своим фирменным блюдам, используются для приготовления сочных блюд. Прямо пропорционально разнообразию выращиваемых в регионе продуктов овощи и фрукты употребляются в сезон в свежем виде, а зимой сушатся.

Бейпазары славится своей местной кухней. Своеобразное блюдо Beypazari, состоящее из форм и десертов среди Тархана, фаршированных виноградных листьев (обертывание), yalku, покоса, миграции, челки, половины тушеного мяса Beypazarı, kartalaç, лепешки, oçmaç, tohma, полосы, закрытие Uruş, Beypazarı dry, mumbari, пахлава (80 слоев филло-теста), ebesüt, höşmerim и морковный Рахат-лукум. Некоторые из этих блюд и десертов зарегистрированы в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам. С возрождением туристической отрасли в районе возродилась местная кухня.

Международный фестиваль Бейпазары и региона 
«Фестиваль традиционных исторических домов, ремесел, моркови и тушеного мяса» проводится ежегодно в первую неделю июня. Местные и иностранные группы организуют шоу, дают концерты, знакомят с местной едой и десертами. За два дня в фестивале 2006 года приняли участие более 110 тысяч человек.

Фото

Примечания 

Страницы с непроверенными переводами
Византия
Города Турции
Города, которые ранее назывались в честь людей
Переименованные населённые пункты Турции
Всемирное наследие в Турции